Verbeek is een Nederlandse achternaam en kan verwijzen naar:
Nederlandse personen

overige
 Molen van Verbeek, korenmolen

Zie ook 
 Verbeeck, doorverwijspagina